Story (Wyoming)
 Story (Nederlands weekblad)
 Story (Hongaars weekblad),
 Story (Vlaams tijdschrift)
 Samuel Story (viceadmiraal van de Nederlandse vloot ten tijde van de Bataafse Republiek)
 Story (Nederlands automerk), een Nederlands automerk
 Story (Amerikaans automerk), een Amerikaans automerk
 Instagram story